Окси́д бо́ра (сесквиоксид бора, борный ангидрид) B2O3 — бинарное неорганическое химическое соединение бора с кислородом, ангидрид борной кислоты, бесцветное, довольно тугоплавкое, стекловидное или кристаллическое вещество, диэлектрик.

Стеклообразный оксид бора имеет слоистую структуру (расстояние между слоями 0,185 нм), в слоях атомы бора расположены внутри равносторонних треугольников BO3 (d В—О=0,145 нм). Эта модификация плавится в интервале температур 325—450 °C и обладает высокой твёрдостью. Она получается при нагревании бора на воздухе 700 °C или обезвоживанием ортоборной кислоты. Кристаллический B2O3, который получают осторожным отщеплением воды от метаборной кислоты HBO2, существует в двух модификациях — с гексагональной кристаллической решёткой, при 400 °C и 2200 МПа переходящей в моноклинную.

Свойства 
 Борный ангидрид гигроскопичен, он бурно растворяется в воде, образуя вначале различные метаборные кислоты общей формулы (HBO2)_n. Дальнейшее оводнение приводит к образованию ортоборной кислоты H3BO3.
 Расплавленный B2O3 хорошо растворяет оксиды многих элементов. С оксидами металлов образует соли бораты.

 B2O3 является кислотным ангидридом, проявляя также очень слабые признаки амфотерности:

 С соляной кислотой реагирует при нагревании (t>100^\circ C):

 Сам оксид бора не восстанавливается углеродом даже при температуре белого каления, однако разлагается, если одновременно ввести в реакцию вещества, способные заместить кислород (хлор или азот):
 

 При нагревании оксида бора с элементарным бором выше 1000о в парах существуют термически устойчивые линейные молекулы O=B—B=O. При быстром охлаждении паров ниже 300о может быть получен белый твёрдый полимер состава (B2O2)_n, не имеющий определённой точки плавления и сильно реакционноспособный. Под давлением в 60 тыс. ат. и температуре 1500о оксид бора взаимодействует с элементарным бором по реакции:
 
 Этот низший оксид бора имеет графитоподобную слоистую структуру.

Получение 
Образуется при нагревании бора в атмосфере кислорода или на воздухе
 
А также при обезвоживании борной кислоты:

Применение 
 Флюсы для стекла и эмали.

 Исходный материал для синтеза других соединений бора, таких как карбид бора.

 Добавка, используемая в стекловолокне (оптических волокнах).

 Используется в производстве боросиликатного стекла.
 
 Используется в качестве кислотного катализатора в органическом синтезе.

Биологическая роль

Токсикология 
Оксид бора BO (сесквиоксид бора; ангидрид борной кислоты) по степени воздействия на организм человека относится к веществам 3-го класса опасности ("умеренно-опасное" химическое вещество). 

Высокотоксичен для насекомых.

Предельно допустимая концентрация оксида бора в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м. 

Реактив пожаро- и взрывобезопасен. 

Вдыхание пыли оксида бора, судя по всему, может вызвать раздражение слизистых оболочек. 

В больших концентрациях оксид бора может обладать гонадотропным или гепатотоксическим действием.

Примечания

Литература 
 Карапетьянц М. Х. Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. М.: Химия 1994
 Реми Г. «Курс неорганической химии» М.: Иностранная литература, 1963

Солеобразующие оксиды
Соединения бора
Диэлектрики